MNL est un sigle qui peut désigner :
 Le Mouvement national libanais
 Musique nouvelle en liberté, une association française
 Le Mouvement national lycéen, un syndicat lycéen français

MNL est le code AITA de l'aéroport international Ninoy Aquino aux Philippines.